Heaney kan som auktorsförkortning betyda:

 Lawrence Richard Heaney
 Lawrence R. Heaney

Robotskapade auktorsförkortningar